Барри-Холмс (, ) — небольшой приливный остров, расположенный на северной оконечности полуострова Гауэр, в южном Уэльсе.

Весной и летом Барри-Холмс покрыт цветами, такими как смолёвка. Остров также популярен среди коллекционеров раковин.

История 
9000 лет назад остров был удалён до 12 миль (19 км) от моря. Его населяли кочевые охотники мезолита. Кремнёвые орудия, обнаруженные в 1919 году, стали первыми свидетельствами их существования. С тех пор было обнаружено множество инструментов, изготовленных из дерева и кости.

В 1998 году Национальный музей Уэльса проводил раскопки на острове и обнаружил, что Барри-Холмс использовался в качестве сезонного лагеря в эпоху мезолита. Люди Железного века впоследствии построили 5 акров (20 000 квадратных метров) земляных сооружений и канав на острове. В Средние века на острове располагался монастырь.

Примечания

Ссылки 
 BBC history article
 www.geograph.co.uk : photos of Burry Holms and surrounding area
 

Приливные острова Великобритании
Гауэр (полуостров)